Le Grand Prix moto d'Espagne 1993 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 1993. La compétition s'est déroulée entre le 30 avril au  sur le circuit permanent de Jerez.

C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1993
Sport en Espagne en 1993
Espagne
Sport en mai 1993